

Топоніми

Веля — село Великопольського воєводства.

Віла-Веля-де-Родан — муніципалітет.
 Віла-Веля-де-Родан (парафія)
 Лінда-а-Веля — парафія.
 Пруенса-а-Веля — парафія.
 Санта-Клара-а-Веля — парафія.
 Соту-да-Веля — парафія.

Веля — річка в Московської області.